Le Championnat de France de football Division 2 1984-1985 a vu la victoire du Havre AC.

Les 36 clubs participants

Classement final Groupe A 
 Victoire à 2 points
 
|valign=top align=left width=50%|

|}

Classement final Groupe B 
 Victoire à 2 points
 
|valign=top align=left width=50%|

|}

Barrages 
 Barrage d'accession/relégation : 

( ) = Tirs au but

 Match des champions : OGC Nice - Le Havre AC 2-2 / 0-3 (2-5)

Tableau d'honneur 
 Monte en D1 : OGC Nice, Le Havre AC, Stade rennais FC
 Descende en D2 : FC Tours, FC Rouen, Racing Club de Paris
 Monte en D2 : AS Beauvais, FC Montceau Bourgogne, FC Lorient, FC Chaumont, Chamois niortais FC, FC Istres
 Descende en D3 : LB Châteauroux, Amiens SC, Stade Français 92 (dépôt de bilan, redevient amateur), FC Valence, AEP Bourg-sous-la-Roche, CS Cuiseaux-Louhans

Buteurs 

 

1984
Football en France en 1984
Football en France en 1985